

Woordbetekenis 
 het bijvoeglijk naamwoord vrolijk: opgewekt, in goede stemming

Achternaam 

 Cornelia Vrolijk (Cor) (1944 - 2015), Nederlands kunstschilder, grafisch kunstenaar en kunst-docent
 Edgard (G.A.) Vrolijk (1977), Arubaans politicus en statenlid
 Frans Vrolijk (Jan Versteeg) (1924-1999), Nederlands acteur, humorist
 Liam Vrolijk (2002), Nederlandse schaker
 Maarten Vrolijk (1919-1994), Nederlands journalist en politicus (PvdA)
 NV Vischhandel, Reederij en IJsfabriek Vrolijk
 Paul Vrolijk (1964), anglicaans geestelijke
 Renske Vrolijk (1965), Nederlands componist en fotograaf
 Ton Vrolijk (1958), Nederlands wielrenner

Zie ook 
 Vrolijk België, Belgisch cabaretduo
 Zo vrolijk, lied (single) van Herman van Veen
Een vrolijk lentelied,  lied van Jan De Wilde
Vrolijk nieuwjaar, een Standaardkantonees nieuwjaarslied
Vrolijk rad, een kermisattractie
Het vrolijke huisgezin, een schilderij van Jan Steen
Vrolijk Gezelschap, een schilderij van Gerard van Honthorst